Tetrapode steht für:

 einen Vertreter der Landwirbeltiere (Tetrapoda)
 Tetrapode (Stein), einen zum Küstenschutz eingesetzten Betonblock